Als Weltmeisterschaft 1999 oder WM 1999 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1999 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1999
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1999
 Badminton-Weltmeisterschaft 1999
 Bandy-Weltmeisterschaft 1999
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1999
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 1999
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1999
 Bob-Weltmeisterschaft 1999
 Boxweltmeisterschaften 1999
 Cricket World Cup 1999
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1999
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1999
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1999
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1999
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1999
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1999
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1999
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1999
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1999
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 1999
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 1998/99
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 1999/2000
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1999
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 1999
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1999
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1999
 Faustball-Weltmeisterschaft 1999
 Fechtweltmeisterschaften 1999
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1999
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 1999
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1999
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1999
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1999
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1999
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1999
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 1999
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1999
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1999
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1999
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1999
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1999
 Judo-Weltmeisterschaften 1999
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1999
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1999
 Kurzbahnweltmeisterschaften 1999
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1999
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 1999
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1999
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1999
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1999
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 1999
 Netball-Weltmeisterschaft 1999
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1999
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1999
 Rallye-Weltmeisterschaft 1999
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1999
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 1999
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1999
 Ringer-Weltmeisterschaften 1999
 Ruder-Weltmeisterschaften 1999
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1999
 Schachweltmeisterschaften
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 1999
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1999
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1999
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1999
 Snookerweltmeisterschaft 1999
 Snowboard-Weltmeisterschaften
 Snowboard-Weltmeisterschaften 1999 (FIS)
 Snowboard-Weltmeisterschaft 1999 (ISF)
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 1999
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1999
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1999
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1999
 Superbike-Weltmeisterschaft 1999
 Supersport-Weltmeisterschaft 1999
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1999
 Tischtennisweltmeisterschaft 1999
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1999
 Turn-Weltmeisterschaften 1999
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1999
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1999
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1999
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1999

!
Weltmeisterschaften nach Jahr